Jean Bernard (1907–2006) francia orvos, hematológus, az MTA tagja
 Jean Bernard (1907–1994) luxemburgi katolikus pap, író, újságíró